Tornquist, Törnquist ou Tørnquist sont des patronymes et toponymes pouvant désigner :

Patronymes 
  (né en 1982), drummer et animateur norvégien ;
  (1842-1908), entrepreneur argentin ;
  (né en 1956), chanteuse américaine ;
  (1876-1937), missionnaire suédois ;
 Ragnar Tørnquist (né en 1970), designer de jeux vidéo norvégien ;
  (né en 1956), journaliste suédois.

Toponymes 
 Zone de Tornquist, zone de faille en la Pologne et la Suède.

Argentine 
 Tornquist, localité située dans la province de Buenos Aires ;
 Tornquist,  situé dans la province de Buenos Aires.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme